2 miejscowości w Estonii:
 Jõe – wieś w prowincji Sarema, w gminie Kaarma.
 Jõe – wieś w prowincji Saare, w gminie Laimjala.

Zobacz też:
 Jõeküla